Robert Andrew Caldwell (Flint, 25 de julho de 1989) é um ator americano.
Ele apareceu em Hannah Montana como Thor, um garoto novo de Minnesota que faz amizade com Jackson. Ele também interpreta o valentão, Bubba Bixby, no filme da Nickelodeon Shredderman Rules, que foi baseado na série de livros de Wendelin Van Draanen. Ele também forneceu a voz do adolescente Avatar Roku em Avatar: The Last Airbender.

Caldwell fez várias aparições em pequenos papéis em vários filmes, incluindo Transformers onde ele estava filmando quando os Autobots estavam aterrissando na Terra. Ele teve um papel no filme Drillbit Taylor, estrelado por Owen Wilson, e teve um papel de protagonista em 2008 na comédia College ao lado Drake Bell.

Filmografia 
(2006) The Chronicles of the Dark Carnival- Bubba (TV)
(2006) Fleetwood - Fleetwood
(2006) Tenacious D in The Pick of Destiny - Billy Black
(2007) 7-10 Split- Stoned high school kid
(2007) Shredderman Rules - Alvin 'Bubba' Bixby (TV)
(2007) Transformers - Cafe Kid
(2008) Drillbit Taylor - Filkins' Buddy
(2008) Endless Bummer - Gas Station Cashier
(2008) College - Carter
(2008) My Best Friend's Girl - Kid at High School Prom
(2010) Spring Break '83 - Mouth</span>

Televisão 
(2005) The Bernie Mac Show- Wrestler (Wrestling with a Sticky Situation)
(2006) Medium- Estudante (Raising Cain)
(2007) Hannah Montana- Thor (3 Episodios)
Me and Rico Down by the School Yard
Get Down, Study-udy-udy
You Are So Sue-able to Me
(2007) My Name is Earl - (GED)
(2007) Avatar: The Last Airbender - Young Roku (The Avatar and the Firelord)
(2010-) How I Met Your Mother - Scott

Seus próximos filmes  
 (2010)Spring Break '83 - Mouth
 (pós-produção) (2009) All About Steve- jovem Salvador (pós-produção)
 (2008)Sunday!Sunday!Sunday! - Blaine Riley (TV, pós-produção)</span>

Ligações externas  
 

Atores dos Estados Unidos
Humoristas dos Estados Unidos